Парфений I (Патриарх Александрийский)
 Парфений I (Патриарх Константинопольский)